Niegosławice (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Żagański
 Niegosławice (Lubusz), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Żagański